Le diaminotoluène ou toluènediamine,  est un composé aromatique de formule C7H10N2. Il est constitué d'un cycle benzénique substitué par un groupe méthyle (toluène) et deux groupes amine. Du fait des positions relatives possibles de ces différents groupes, le diaminotoluène existe sous la forme de six isomères.

Propriétés

Notes et références

Voir aussi 

 Toluène
 Diaminobenzène
 Toluidine

Aminobenzène
Méthylbenzène
Benzène trisubstitué